Entourage (von französisch entourer „einfassen, umgeben“) steht für:
 Entourage (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2004–2011)
 Entourage (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Doug Ellin (2015)
 Entourage, Groupware-Programm der Firma Microsoft für Mac OS X, siehe Microsoft Outlook #Geschichte
 Hyundai Entourage, Pkw-Modell von Hyundai

Entourages steht für:
 Entourages, französische und englische Bezeichnung für Nachbarschaften bei einer uniformen Struktur, siehe Uniformer Raum #Definition

Siehe auch: